Hardwick (Vermont)
 Hardwick (Massachusetts)
 Hardwick (Minnesota).
 Midway-Hardwick, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Chris Hardwick (Louisville, Kentucky, 1971), actor còmic estatunidenc.